Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. одржана је у Лондону 5, 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. одбранио је Вејд ван Никерк из Јужноафричке Републике.

Коментар такмичења 
Исаац Маквала (Боцвана) квалификовао се за финале, али му је био забрањено да се такмичи због карантина за норовирус у једном од спортских хотела. Финалну трке најбрже је почео Стивен Гардинер (Бахаме), а стигао и пратио га је Вејд ван Никерк (Јужна Африка) на 200 метара па су наставили заједно до краја првог круга. Ван Ниекерк је имао снаге да убрза и победи испред Гардинера, док је Абделилах Харун (Катар) завршио са бронзом са већом разликом у односу на пратиоце.

Земље учеснице 
Учествовала су 52 атлетичара из 34 земаље.

  Аустралија 1
  Бахаме 1
  Белгија 2
  Боцвана 3
  Бразил 1
  Гвајана 1
  Гана 1
  Доминиканска Република 1
  Индија 1
  Ирска 1
  Италија 1
  Јамајка 3
  Јапан 1
  Јерменија 1
  Јужноафричка Република 2
  Кајманска Острва 1
  Катар 1
  Кенија 3
  Колумбија 1
  Костарика 1
  Куба 1
  Нигерија 1
  Пољска 1
  Сент Китс и Невис 1 
  Сент Винсент и Гренадини 1 
  САД 4
  Словенија 1
  Тринидад и Тобаго 3
  Уједињено Краљевство 3
  Фиџи 1
  Француска 2
  Чад 1
  Чешка 1
  Шпанија 3

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 5. августа 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичари на 400 мметара 2017. године пре почетка светског првенства (5. августа 2017) заузимало је следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
|1.||Вејд ван Никерк||||43,62 ||6. јул
|-
|2.||Фред Керли|| ||43,70||26. мај
|-
|3.||Исак Маквала|| ||43,84||21. јул  
|-
|4.||Баболоки Тебе|| ||44,02||6. јул
|-
|5.||Гил Роберт||||44,22||24. јун
|-
|6.||Стивен Гардинер|| ||44,26||8. април
|-
|7.||Вилберт Лондон III|| ||44,47||24. јун       
|-
|7.||Вернон Норвуд|| ||44,47||6. јул
|-
|9.||Брајшон Нелам|| ||44,50||24. јун 
|-
|10.||Тони Макеј|| ||44,51||24. јун
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 

 Квалификације 
Квалификације су одржане 5. августа у шест група.

У полуфинале су се пласирала по тројица првопласираних их свих шест квалификационих група (КВ), и шесторица на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
У полуфиналу такмичари су подељени у три полуфиналне групе.

 
У финале су се пласирала по двојица првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ), и двојица на основу постигнутог резултата (кв''').,

Финале 
Финале је одржано 8. августа u 21,54. 
(фото финиш):

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном